Gada steht für:

 Gada (Keule), Waffe bzw. Attribut Vishnus
 Gada (Nigeria), Region im Bundesstaat Sokoto
 Gada (Mythologie), ein Halbbruder des Krishna
 Gadaa, Altersklassensystem der Oromo in Äthiopien
 Gada (Burji-Konso), Altersklassensystem der Burji-Konso-Gruppen ähnlich dem Gadaa der Oromo in Äthiopien

Siehe auch:
 Gadda